Un merlan est un poisson ;
 Le merlan est une pièce de viande du membre postérieur du bœuf ;
 Un merlan est un terme argotique désignant un coiffeur ;
 Le Merlan est un quartier du  de Marseille.
 Le Théâtre du Merlan est un théâtre (scène nationale) du  de Marseille.

Voir aussi 
 Merlan bleu, un poisson.